Li Jinyu (1977-vivente), calciatore cinese.
Li Jinyu (2001-vivente), pattinatrice di short track cinese, argento alle olimpiadi di  nei 1500 metri.